Астерия — в древнегреческой мифологии звёздное божество, дочь титана Коя и Фебы, сестра Лето.
 (658) Астерия — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Астер
 Астерий (значения)